Batrichthys är ett släkte av fiskar. Batrichthys ingår i familjen paddfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Paddfiskar
Batrichthys